Een niche is een klein afgebakend stuk in factoren of voorwaarden waarin een bepaalde specialisatie kan floreren. De term wordt in meerdere vakgebieden gebruikt.

 Niche (ecologie), de plaats die een soort of een populatie van een soort inneemt in een ecosysteem
 Nichemarkt, een deel van de economische markt
 Nis (muur), een uitsparing in een wand

Organisaties 
 Grupo Niche, een Colombiaanse muziekgroep
 NicheTV, een digitale aanbieder van tv-programma's in België

Zie ook 
 Friedrich Nietzsche (1844-1900), een Duitse filosoof